Диоптър в оптиката е единица за измерване на оптичната сила на леща. Оптичната сила на лещата (D) е обратнопропорционална на нейното фокусно разстояние (F):
,
като 1 диоптър = 1 метър–1

Събирателна (изпъкнала) леща с фокусно разстояние 1 метър има сила 1 диоптър, а разсейвателна (вдлъбната) −1.

Някои от дефектите на зрението се коригират с очила и контактни лещи. Късогледството се коригира с разсейвателни лещи, с отрицателни „диоптри“, а далекогледството – със събирателни лещи, с положителни „диоптри“.

Съответствие между метрична и инчова система

Бележки

Източници 

Геометрична оптика
Офталмология